Воксхолл-Гарденз () — увеселительный сад в Лондоне, одно из главных мест общественного отдыха и развлечений с середины XVII века до 1859 года. Располагался в Кеннингтоне на южном берегу Темзы, который до самого конца существования сада находился в пригороде, вне зоны застройки столицы. Воксхолл-Гарденз до 1785 года официально назывался Нью Спринг-Гарденз и занимал часть местности, сейчас являющейся небольшим общественным парком под названием Спринг-Гарденз.

Этимология 
Считается, что английское слово  восходит к англо-норманскому имени Фокс () — вероятно, к сэру , рыцарю, служившему Иоанну Безземельному и Генриху III.

К лондонскому Воксхоллу (фонетически ближе к «воксол») восходит русское слово «вокзал». Николай Карамзин в «Письмах русского путешественника» описывает Воксхолл-Гарденз как «Лондонский Воксал». Первоначально в России «воксалами»  назывались увеселительные заведения; понятие «железнодорожный вокзал» появилось из-за Павловского вокзала, служившего одновременно и железнодорожной станцией, и увеселительным местом, в дальнейшем став нарицательным названием для пассажирских зданий любых видов общественного транспорта.

Примечания 

Сады и парки Лондона
История Лондона